Шаркишки  — топоним:

Белоруссия 
 Шаркишки — хутор, Видзовский сельсовет, Браславский район, Витебская область
 Шаркишки — хутор, Опсовский сельсовет, Браславский район, Витебская область